La Coupe Intertoto 2004 est la dixième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 2004. 

La compétition est remportée par le Lille OSC, le FC Schalke 04 et le Villarreal CF qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 2004-2005.

Premier tour 

* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur

Deuxième tour 

Le deuxième tour réunit les 21 équipes victorieuses du premier tour ainsi que les 11 équipes qualifiées directement pour le deuxième tour de la compétition.

* - Qualification obtenue après prolongation au match retour
** - Qualification obtenue après une séance de Tirs au but au match retour

Troisième tour 

Le troisième tour réunit les 16 équipes victorieuses du tour précédent ainsi que les 8 équipes qualifiées directement pour le troisième tour de la compétition.

Demi-finales

Finales

Voir aussi 

 Ligue des Champions 2004-2005
 Coupe UEFA 2004-2005

Coupe Intertoto
Football en 2004